Rueyres (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Lot
Rueyres (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Rueyres-les-Prés, een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg